Хуан Себастијан Кабал и Роберт Фара су освојили турнир. У финалу су савладали Николу Маија и Едуара Роже Васелена са 6:7(5), 7:6(5), 7:6(6), 6:7(5), 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон — мушки парови
Вимблдон 2019.